Smörasken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smörasken, ett berg på Kamskall, Nagu, Åboland, 
 Smörasken, Pargas, Åboland, 
 Smörasken, Raseborg, Nyland, 
 Smörasken, Ingå, Nyland, 
 Smörasken, Helsingfors, Nyland,

Sverige

 Gamla bankhuset i Umeå, även kallat ”Smörasken”, 
 Smörasken, ett skär med en fyr i Stockholms skärgård, 
 Smörasken, en kaponjär i Visby ringmur, 
 Smörasken, en befästning i Karlskrona,

Bilder